Йенс Тобиас Карлссон (; ) — шведский футболист, защитник «Хеккена», выступающий на правах аренды за «Варберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Греббестада». В 2011 году в его составе начал взрослую карьеру в четвертом дивизионе, параллельно выступая за «Танум» и вторую команду клуба в более низших дивизионах. За восемь лет вместе с командой поднялся из четвёртого дивизиона в первый. За это время принял участие в 173 матчах, в которых забил шесть мячей.

6 декабря 2018 года перешёл в «Варберг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. Первую игру за клуб провёл 18 февраля 2019 года в матче группового этапа кубка страны против «Хаммарбю». По итогам сезона вместе с «Варбергом» занял вторую строчку в турнирной таблице, в результате чего клуб впервые в своей истории вышел в Алльсвенскан.

2 декабря 2019 года заключил трёхлетнее соглашение с «Хеккеном». 17 августа 2020 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре против своего бывшего клуба, появившись на поле в концовке встречи вместо Далехо Ирандуста. Весной 2021 года вместе с командой дошёл до финала кубка Швеции. В решающей игре против «Хаммарбю» Карлссон участия не принимал. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался соперник.

23 июля 2022 года на правах аренды до конца сезона вернулся в «Варберг».

Достижения 
Варберг:
 Второе место Суперэттана: 2019

Хеккен:
 Финалист Кубка Швеции: 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хеккена»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Греббестад»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Хеккен»